In a Prohibition Town – cortometraggio del 1914 diretto da Charles M. Seay
In a Prohibition Town – cortometraggio del 1916 prodotto dalla American Film Manufacturing Company